Le nom de Oates est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adam Oates (1962-), joueur hockey sur glace canadien ;
Andrew Oates (1969-), biologiste du développement et embryologiste australien et britannique ;
 Eugene William Oates (1845-1911), naturaliste britannique ;
 John Oates (1949-), musicien américain membre du duo Hall & Oates ;
  (1946-2004), joueur puis manager de baseball américain ; 
 Joyce Carol Oates (1938-), poétesse et romancière américaine ;
 Lawrence Oates (1880-1912), explorateur anglais de l'Antarctique ;
 Tegwen Oates (2003-), grimpeuse sud-africaine ;
 Titus Oates (1649-1705), religieux britannique ;
 Warren Oates (1928-1982), acteur américain.

Patronyme anglais